La Calle Charcas es una arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires y cruza los barrios de Palermo y Recoleta es mano hacia el norte entre Avenida Pueyrredón y la Calle Godoy Cruz y Mano hacia el sur entre Avenida Juan B Justo y la Calle Carranza esta calle pasa por el shopping Distrito Arcos inaugurado en 2014  .

Referencias 

Charcas
Charcas